

Általános információ

Operációs rendszerek támogatása

Platformfüggetlen fájlkezelők 
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy milyen operációs rendszereken futnak emuláció nélkül.

Csak Mac-en futó fájlkezelők 

Disk Order
ForkLift
Macintosh Explorer
Finder
Path Finder
Xfile

Csak Windows-on működő fájlkezelők 
A43 File Manager
Altap Salamander
Directory Opus
Explorer++
ExplorerXP
FAR Manager
File Manager
FreeCommander
SE-Explorer
SpeedCommander
Total Commander
Unreal Commander
Windows Explorer
XPlorer
xplorer^(2)
XYplorer
NexusFile
Nomad.NET

Web-alapú fájlkezelők 

FileVista
PHP File Navigator
phpXplorer
PHP Navigator
Files Together
KnowledgeTree Community Edition
BarracudaDrive
HTTP Commander
OmniStarDrive
DMXReady Document Library Manager
AjaXplorer
Eie-manager

Nézetek

Információ arról, hogy a fájlkezelők alapértelmezetten, harmadik fél által készített kiegészítők nélkül mit tud.

  Via multi-panel plugins.
  Az „Oszlopos nézet”-et a Windows Explorerben „Részletek”-nek nevezik.
  A Windows 7 tartalmaz egy Content view mely bélyegképet és információt egyaránt tartalmaz.

Források 

Fájlkezelő szoftverek